SWO steht für:
 Scene World Magazine
 Stadtwerke Osnabrück
 Stillwater Regional Airport (IATA-Code), Flugplatz von Stillwater (Oklahoma), Oklahoma
 Spezialnaja wojennaja operazija (Militärische Spezialoperation), propagandistische Abkürzung für den russischen Überfall auf die Ukraine 2022

swo steht für:
 Shaninawa (ISO-639-3-Code), Varietät von Yaminawa (Sprache), eine der Pano-Sprachen der Yaminawá

Abkürzung